Hendrik van Ranst (1400-), echtgenoot van Elisabeth van Merheim
Hendrik van Ranst (1430-1497), zoon van de voorgaande en heer van Boxtel en Liempde